Гидроксид титана(II) — неорганическое соединение гидроксид металла титана с формулой Ti(OH), чёрный порошок, не растворимый в воде.

Получение 
 Обработка растворов галогенидов двухвалентного титана щелочами:

Физические свойства 
Гидроксид титана(II) образует чёрный осадок, который постепенно светлеет из-за разложения.

Химические свойства 
 Окисляется при хранении в присутствии воды:

Литература 
 
 
 

титана